Marquis:

 Marquis — популярный журнал, посвящённый фетиш-моде.
 
 Marquis Who's Who — американское издательство
 Marquis Cha-Cha — сингл британской рок-группы The Fall.

См. также